Nederland was een van de deelnemende landen aan de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan. Dankzij de coronapandemie is het evenement een jaar doorgeschoven en wordt het gehouden van 23 juli tot en met 8 augustus 2021. De UEFA heeft besloten om de beste drie Europese landen op het WK 2019 aan te wijzen als gekwalificeerde landen voor de Olympische Spelen. Nederland werd tweede op het WK, waarmee ze samen met Zweden (derde) en Engeland (vierde) naar Tokio mochten afreizen. In de groepsfase komt het team uit tegen Brazilië, China en Zambia. De groepsfase van het evenement werd als winnaar afgesloten met twee duidelijke overwinningen (10–3 tegen Zambia en 8–2tegen China) en een gelijkspel tegen Brazilië (3–3). In de kwartfinale kwam het de Verenigde Staten tegen. De wedstrijd werd na strafschoppen verloren, nadat de reguliere wedstrijd in 2–2 was geëindigd.

Voorbereiding op de Olympische Spelen

Hoofdtoernooi

Uitrustingen

Selectie
Onderstaande tabel geeft de selectie weer voor de Olympische Spelen. Na de oefenwedstrijden tegen Italië (1–0 verlies) en Noorwegen (7–0 winst) werd de definitieve selectie bekend gemaakt. Op 19 juli 2021 raakte Sherida Spitse geblesseerd op de training. Door de ernst van de blessure is besloten om haar terug naar Nederland te sturen en Joëlle Smits als vervanger op te roepen.

Afvallers
Onderstaande tabel geeft de speelsters weer die de definitieve selectie niet hebben gehaald.

Groepsfase

Zambia – Nederland

Nederland – Brazilië

Nederland – China

Knock-outfase

Kwartfinale (Nederland – Verenigde Staten)

Voetnoten

O
Voetbal op de Olympische Zomerspelen 2020